Флаг муниципального образования Шепси́нское сельское поселение Туапсинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 июня 2012 года решением Совета Шепсинского сельского поселения № 242 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7998.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба Шепсинского сельского поселения Туапсинского района в синем (голубом), зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле с лазоревой чешуевидной оконечностью три (один и два) чёрных с серебряным брюшком дельфина».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Шепсинское сельское поселение расположено на черноморском побережье Кавказа, в устьях и в нижнем течении горных рек Шепси, Деде и Вольный, на что аллегорически указывает нижняя синяя полоса полотнища, в виде чешуевидной волны.

Синий цвет (лазурь) символизирует честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Основой экономики Шепсинского сельского поселения является предоставление услуг в курортной отрасли, на что аллегорически указывает жёлтый цвет полотнища.

Жёлтый цвет (золото) символизирует южный солнечный свет, стабильность, достаток и уважение.

Изображение дельфинов указывает на их постоянное присутствие вдоль всего побережья поселения. Дельфин — символ дружелюбия, свободы, благородства, любви, удовольствия и безопасности. Дельфин — это аллегория морского отдыха.

Примечания